Csáki Attila
 Csáki Attila (1937) közgazdász
Csáky Attila
 Csáky Attila (1967) filmproducer, stúdió és galériatulajdonos
 Csáky Attila (1972) pornószínész, modell